

Уттвіль — колишній муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Манш

Уттвіль — громада в кантоні Тургау